Камар — фамилия.

Фамилия 
 Камар, Сирил (наиболее известный как K.Maro; род. 1980) — канадский певец и музыкальный продюсер армяно-ливанского происхождения.
 Камар, Навид (род. 1955) — пакистанский государственный деятель, министра обороны Пакистана.

Прочее 
 Камар — 20-километровый ударный кратер на Энцеладе, спутнике Сатурна.
 Камар, Комар — упразднённая в 1970 году деревня на территории современного Струго-Красненского района Псковской области России.

См. также 
 Камар ад-Дин — правитель Могулистана из племени дулат. 
 Сура Аль-Камар — пятьдесят четвёртая сура Корана.